Op Roland Garros 2007 speelden de mannen in het enkelspel van 27 mei tot en met 10 juni. De Spanjaard Rafael Nadal won het toernooi door in de finale de Zwitser Roger Federer met 6–3, 4–6, 6–3 en 6–4 te verslaan.

Algemeen

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 

Roland Garros
ITF-toernooi in 2007